Les Catti est une famille patricienne de Venise, originaire d'Allemagne et est venu faire du négoce dans la Cité des Doges dès 1508. 
En 1646, ils payèrent la taxe de guerre de  pour être agrégés à la noblesse vénitienne.

Les armes des Catti se composent coupé de sable et d'argent avec deux D en lettre romaine de l'un et de l'autre.

Sources 
 
 
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien